

Чатсворт — місто, штат Джорджія
 Чатсворт — місто, штат Іллінойс
 Чатсворт — місто, штат Айова